Rhee ist der Familienname folgender Personen:
 Phillip Rhee (* 1960), koreanisch-amerikanischer Schauspieler und Filmautor
 Simon Rhee (* 1957), koreanisch-amerikanischer Schauspieler und Stuntman
 Rhee Syng-man (1875–1965), koreanischer Politiker, erster Präsident Südkoreas
 Rhee Won-il (1960–2011), südkoreanischer international tätiger Kurator

Rhee bezeichnet:
 ein Naturschutzgebiet in Hamburg, siehe Rhee (Naturschutzgebiet)

Siehe auch:
 Ree
 Reeh